Страх — стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний чеканням чого-небудь неприємного, небажаного.

Фільми 

 «Страх» (1917) — німецький фільм, реж. Роберт Віне.
 «Страх» (1936) — французький драматичний фільм, реж. Віктор Турянський.
 «Страх» (1954) — франко-італійський фільм режисера Роберто Росселліні.
 «Страх» (1963) — чехословацька кримінальна драма, реж. Петр Шульгофф.
 «Страх» (1975) — польський кримінальний фільм, реж. Антоні Краузе.
 «Страх» (1983) — австрійський фільм жахів, реж. Геральд Каргль.
 «Страх» (1986) — радянський фільм, реж. Гунарс Цилінскіс.
 «Страх» (1988) — американський фільм-бойовик, реж. Роберт А. Ферретті.
 «Страх» (1994) — канадський фільм жахів, реж. Джордж Міхалка.
 «Страх» (1995) — американський фільм жахів, Вінсент Роберт
 «Страх» (1996) — американський трилер реж. Джеймса Фоулі.
 «Страх» (2004) — американський фільм жахів, реж. Рольф Канефскі.
 «Страх» (2007) — канадський фільми жахів, реж. Джон Калангіс.
 «Страх» (2009) — британсько-американський фільм жахів, реж. Ентоні Ді-Блазі.
 «Страх» (2010) — британський комедійний фільм жахів, реж. Джейсон Крут.
 «Страх» (2012) — італійський фільм жахів Антоніо та Марко Манетті.
 «Страх» (2015) — франко-канадський драматичний фільми, реж. Дам'єн Одуль.